

Спрінг-Грін — місто, штат Вісконсин
 Спрінг-Грін — селище, штат Вісконсин